Die Ligalandshold ist eine Auswahl des dänischen Fußballverbandes. Für die Mannschaft werden Spieler der Superliga nominiert, aber auch Spieler anderer aus klimatischen Gründen pausierender Ligen. Die Spiele werden in den spielfreien Zeiten der Ligen ausgetragen, zumeist im Januar und Februar. Gegner sind in den meisten Fällen außereuropäische Nationalmannschaften, aber auch Vereinsmannschaften, wie im ersten Spiel. Die Mannschaft konnte auch dreimal den King’s Cup in Thailand gewinnen. Für ein Spiel gegen Mexiko nennt der dänische Verband 43.345 Zuschauer. Teilweise werden die Spiele von den Gegnern oder der FIFA als Spiele der dänischen Nationalmannschaft gezählt. So zählt die FIFA für Dennis Rommedahl 127 Länderspiele, während die DBU nur 126 A-Länderspiele und ein Spiel für die Ligalandshold zählt. Auch der dänische Rekordnationalspieler Peter Schmeichel bestritt neben seinen von der DBU gezählten 129 A-Länderspielen noch sechs Spiele für die Ligalandshold als er noch bei Brøndby IF spielte, die aber von der FIFA – wie auch seine acht von der DBU gezählten Spiele in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 1988 – nicht berücksichtigt werden. Zusammengestellt wird die Mannschaft vom Trainer oder Co-Trainer der A-Nationalmannschaft. So betreute Morten Olsen die Mannschaft in 28 Spielen, Sepp Piontek in 20 und Richard Møller Nielsen in 13 Spielen.

Das bisher letzte Spiel fand am 15. Januar 2018 gegen Jordanien statt.

Spieler der ersten Mannschaft 
Folgende Spieler wurden im ersten Spiel am 1. Februar 1983 eingesetzt:

Zum Kader gehörte auch John Sivebæk, der danach noch in 6 Spielen der Ligalandshold und in 87 Spielen der A-Nationalmannschaft eingesetzt wurde, mit der er wie Kim Vilfort 1992 Europameister wurde.

Bilanzen gegen Nationalmannschaften

Einzelnachweise 

 
Fussball